

Жінки 
 Проскуріна Марина Святославівна — українська гімнастка.
 Проскуріна Юлія Геннадіївна — українська спортсменка, майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу.

Чоловіки 
 Проскурін Віктор Олексійович — російський актор, народний артист Росії.
 Проскурін Володимир Григорович
Російські прізвища